Спасокукоцкий — фамилия. Известные носители:
 Спасокукотский, Николай Иванович (1869—1935) — русский адвокат.
 Спасокукоцкий, Сергей Иванович (1870—1943) — русский и советский учёный, хирург, создатель клинической школы.